De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1980 bij de mannen werden voor de 79e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zweed Björn Borg won het toernooi door in de finale de Amerikaan Vitas Gerulaitis met 6-4, 6-1 en 6-2 te verslaan.'''

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (winnaar)
  John McEnroe (derde ronde)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Guillermo Vilas (kwartfinale)
  Vitas Gerulaitis (finale)
  Harold Solomon (halve finale)
  Eddie Dibbs (derde ronde)
  Víctor Pecci sr. (tweede ronde)

  Ivan Lendl (derde ronde)
  Peter Fleming (tweede ronde)
  José Higueras (eerste ronde)
  Hans Gildemeister (kwartfinale)
  Wojtek Fibak (kwartfinale)
  Victor Amaya (tweede ronde)
  Manuel Orantes (vierde ronde)
  José Luis Clerc (tweede ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1980
Roland Garros